Орден «Святой Александр» () — государственная награда Княжества, а с 1908 года — Царства Болгарии.

История 
Орден был учреждён Указом князя Александра Баттенберга от  года и назван в честь его небесного покровителя. Предназначался для награждения военных и гражданских лиц за проявленную храбрость, за государственные заслуги, а также в знак личного благоволения князя, а позднее царя Болгарии.

После отмены монархии в Болгарии в 1946 году орден продолжал существовать, однако был окончательно упразднён в 1948 году новым коммунистическим правительством Болгарии вместе с другими царскими наградами и с тех пор больше не восстанавливался как государственная награда, но сохранился как династическая.

Положение о награде

Описание 
Первоначально орден «Святой Александр» имел пять основных степеней и одну специальную степень — цепь ордена «Святой Александр»:
 Цепь ордена «Святой Александр»;
 I-я степень ордена «Святой Александр»;
 II-я степень ордена «Святой Александр»;
 III-я степень ордена «Святой Александр»;
 IV-я степень ордена «Святой Александр»;
 V-я степень ордена «Святой Александр».
В дальнейшем появились шестая степень и Великий крест, а Цепь ордена «Святой Александр» разделилась на Большую и Малую цепь. К 1946 году степени и отличия ордена «Святой Александр» выглядели следующим образом:
 Большая цепь ордена «Святой Александр» ();
 Малая цепь ордена «Святой Александр» ();
 Великий крест ордена «Святой Александр» ();
 Большой крест ордена «Святой Александр» ();
 Большой офицерский крест «Святой Александр» ();
 Командорский крест ордена «Святой Александр» ();
 Офицерский крест ордена «Святой Александр» ();
 Рыцарский крест ордена «Святой Александр» ();
 Серебряный крест ордена «Святой Александр» ().
Орден «Святой Александр» имел знак ордена, цепь ордена и звезду ордена. Пять старших степеней имели знак ордена и звезду ордена; четыре младшие — только знак ордена. Две высшие степени ордена «Святой Александр» имели специальное отличие — цепь ордена «Святой Александр».

Большая цепь ордена «Святой Александр» предназначалась только для монарха, как Магистра ордена «Святой Александр», и его сыновей. Всего было вручено пять Больших цепей ордена «Святой Александр». Малая цепь ордена «Святой Александр» вручалась иностранным монархам и главам государств. Великий и большой кресты жаловались министрам, государственным и военным деятелям высочайшего ранга. Вторая степень жаловалась генералам, правительственным чиновникам и высшему духовенству, третья — полковникам, четвертая — старшим офицерам. Пятая степень жаловалась младшим офицерам, шестая — унтер-офицерам и солдатам, чиновникам низшего ранга.

Знаки ордена «Святой Александр» всех степеней имеют три вида:
 Орден «Святой Александр», без мечей;
 для гражданских лиц,
 Орден «Святой Александр», с мечами над крестом;
 для военных лиц, за заслуги в мирное время,
 Орден «Святой Александр», с мечами между сторонами креста.
 для военных лиц, за заслуги в военное время.

Звезда ордена «Святой Александр» восьмиконечная, серебристого цвета, в центре имеет круглый медальон, покрытый красной эмалью, с надписью славянской вязью золотыми буквами: СВ АЛЕКСАНДРЪ. Медальон окружён широким кольцом белой эмали, с надписью вверху золотыми буквами: СЪ НАМИ БОГЪ, и двумя золотыми лавровыми ветвями внизу.

Орденская лента ордена «Святой Александр» красная, муаровая.

Знаки ордена

Примечания

Литература 
 Денков, В. (2001) Български ордени и медали, София: Кибела.
 Павлов. П. (2003) Български ордени и медали.
 Петров, T. (2000) Ордени и медали в България.

Ссылки 
 Kingdom of Bulgaria: Order of Alexander  
 Орден «Святой Александр» на странице Юрия Яшнева .

Ордена царства Болгарии